Pascal može značiti:

 Paskal, mjerna jedinica za tlak iz SI sustava
 Blaise Pascal, francuski matematičar i filozof
 Pascal (programski jezik)